David McNamee (1980-), footballeur écossais ;
 David McNamee (1988), triathlète écossais.